Tisbury – miasto w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Tisbury (stacja kolejowa)
 Tisbury – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Massachusetts